Jan Kanty Jugendfein (-1921), adwokat, polityk
 Stanisław Jugendfein (1896-1940), oficer, inżynier